Храм Живонача́льной Тро́ицы на Воробьёвых гора́х — православный храм в районе Раменки Западного административного округа Москвы.

Относится к Михайловскому благочинию Московской епархии Русской православной церкви. Главный престол освящён в честь Святой Троицы; приделы — в честь святителя Николая Чудотворца и преподобного Сергия Радонежского. В 1937 году в связи с закрытием церкви Троицы Живоначальной в Троицком-Голенищеве антиминсы из приделов свят. Ионы и муч. Агапия были перенесены в храм святой Троицы на Воробьевых горах и в главном алтаре (а ныне в трапезной) устроен приставной престол свят. Ионы, митрополита Московского.

История 

Троицкая церковь на Воробьёвых горах связана с историей древнего дворцового села Воробьёво, известного по летописям с 1450-х годов, когда его купила княгиня Софья Витовтовна, супруга московского великого князя Василия I. Село принадлежало потомкам московского боярина Юрия Воробьёва, который в 1352 году был отправлен великим князем Симеоном Гордым в Царьград для утверждения на московскую митрополичью кафедру святителя Алексия, боярскому роду Воробьёвых, по имени которых и было названо село (см. также здесь).

Упоминание Воробьёва как сельца говорит о том, что уже тогда здесь существовал православный храм. Троицкая церковь упоминается в 1644 году как очень древняя церковь села Воробьёво. Ранее там стояли ещё 2-3 дворцовые церкви, которые впоследствии были разобраны, а взамен них построили единый Троицкий храм с придельными престолами.

К концу 1790-х годов храм сильно обветшал и по приказу Екатерины Великой был разобран. Нынешнее здание храма начало строиться в 1811 году в стиле ампир (позднего классицизма) по проекту архитектора Александра Витберга: четырёхугольный в плане, с порталами, украшенными колоннами, однокупольный, с двухъярусной колокольней. В 1812 году здесь перед советом в Филях молился Михаил Кутузов. Здание уцелело во время наполеоновского нашествия. Строительство было завершено в 1813 году. Храм дважды подновлялся: в 1858—61 годах и в 1898 году.

В советское время храм несколько раз был под угрозой закрытия. Впервые в конце 1920-х годов, когда обсуждался вопрос о строительстве Дворца Советов, одно время который предполагалось разместить на Воробьёвых горах (переименованных в 1935 году в Ленинские горы). По Генеральному плану социалистической реконструкции Москвы 1935 года Ленинские горы должны были стать завершающей частью парадной магистрали города — проспекта Ильича. Однако планы не были осуществлены. И даже указ о запрете колокольного звона по всей Москве не коснулся Троицкой церкви, поскольку в то время она находилась за городской чертой. Не был закрыт храм и в конце 1940-х годов в связи со строительством нового здания Московского Государственного университета.

В 1964 и 1971 годах в церкви проводился внешний, в 1971—72 годах — внутренний ремонт.

Церковь неоднократно посещал Владимир Путин: в 2000 году, находясь в должности исполняющего обязанности Президента России он посетил храм во время Рождества, в 2004 году присутствовал на литии по погибшим во время теракта в Беслане, в 2011 году — на панихиде по погибшим в теракте в Домодедове, а в сентябре 2014 года поставил свечку «за тех, кто пострадал, защищая людей в Новороссии».

Храм Живоначальной Троицы на Воробьёвых горах относится к памятникам культурного наследия федерального значения по городу Москве согласно Постановлению Совмина РСФСР от 04.12.1974 N 624 и приказу Росохранкультуры от 28.12.2010 N 472.

На основании распоряжения Департамента городского имущества города Москвы от 17.10.2016 № 29876 здание храма Живоначальной Троицы на Воробьёвых горах передано в собственность Русской Православной Церкви.

Престольные праздники 
 в честь Троицы Живоначальной — переходящий праздник, отмечается на 50-й день после Пасхи
 8 октября (по ст. стилю 25 сентября) — преподобного Сергия Радонежского
 19 декабря (6 декабря) — святителя Николая Чудотворца

Святыни 
 икона Божией Матери «Благодатное Небо»
 иконы XVII века: Господь Вседержитель с клеймами Распятия и Воскресения, «Страстная» Божией Матери, Иоанна Предтечи, апостолов Иоанна, Петра, Павла, Матфея
 иконы XIX века: Святой Троицы Новозаветной, Гурия, Самона и Авива, Космы и Дамиана и 2 эмалевых медальона — Спаситель и Богоматерь, справа от иконостаса — Воскресение Христово, слева — Печерская икона Божией Матери
 в приделе преподобного Сергия: в алтаре — Святой Троицы (XVII в.), «Неопалимая Купина», Казанская икона Божией Матери, «Утоли моя печали», четырёхчастная икона XIX в. — Рождества Христова, Божией Матери, Иоанна Предтечи и святителя Николая Чудотворца

Духовенство 

 настоятель — протоиерей Андрей Новиков
 протоиерей Константин Георгиевский
 протоиерей Геннадий Ерёменко
 иерей Сергий Зверев
 диакон на временном служении Михаил Малютин

Богослужение:

 ежедневно — утреня и литургия в 8:00
 в двунадесятые праздники — водосвятный молебен в 8:00 и литургия в 9:00
 в воскресные дни — водосвятный молебен в 8:00 и литургия в 9:00
 накануне воскресных дней, понедельников, двунадесятых и великих праздников — вечернее богослужение в 16:00

Адрес 
Адрес: 119334, Москва, Косыгина ул., д. 30 (м. «Воробьёвы горы», смотровая площадка)

Фотографии

См. также 
 Воробьёво — царская резиденция, бывшее село на юго-западе современной Москвы
 Воробьёвы — древний новгородско-тверской и московский боярский род и древние (старинные) русские дворянские роды

Примечания

Комментарии

Литература 
 Москва: все православные храмы и часовни / авт.-сост.: М. И. Вострышев, С. Ю. Шокарев. М.: Эксмо, 2009. С. 472—474. ISBN 978-5-699-34703-2
 Полное собрание русских летописей: Т.1. Издание 1-е. Лаврентьевская и Троицкая летописи. СПб., 1846
 Полное собрание русских летописей: Т.13. Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновской летописью. Часть I. СПб., 1904
 Полное собрание русских летописей: Т.20. 1-я половина. Львовская летопись. Ч. 1. Под ред. С. А. Андианова. — СПб: Типография М. А. Александрова, 1910
 Полное собрание русских летописей: Т.29. Летописец начала царства царя и великого князя Ивана Васильевича. Александро-Невская летопись. Лебедевская летопись. М.: Наука. 1965
 Полное собрание русских летописей: Т.35. Летописи Белорусско-Литовские. Супральская летопись М.: Наука. 1978
 Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в коллегии иностранных дел. ч.1 стр.192. Москва, в типографии Н. С. Всеволожского, 1813
 Соловьёв С. М. История России с древнейших времен. Издательство: С.-Петербург. Издание Высочайше утвержденного Товарищества «Общественная польза», 1896
 Татищев В. Н. История Российская. Т.3. Москва, Издательство «Ермак», 2005
 Сытин П. В. Из истории московских улиц. Издательство: М., Московский рабочий, 1958
 Тихомиров М. Н. Древняя Москва (XII—XV вв.) : Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова М.: Изд-во МГУ, 1947
 Тихомиров М. Н. Труды по истории Москвы. Москва, Издательство: Языки славянской культуры, 2003 — ISBN 5-94457-165-9

Ссылки 

 Сайт Храма Живоначальной Троицы на Воробьёвых горах
 Владимир Путин посетил храм Живоначальной Троицы на Воробьёвых горах 10.09.2014 Видео
 Объекты культурного наследия, состоящие под охраной государства на территории Западного административного округа г. Москвы (№ 7) 
 О реализации положений Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Распоряжение Правительства Москвы от 23 октября 2003 года N 1945-РП (№ 295)

Храмы, построенные в 1813 году в России
Здания и сооружения, построенные в 1813 году в Москве
Здания и сооружения Воробьёвых гор
Храмы, действовавшие в СССР
Храмы Михайловского благочиния
Москва
Москва